Barbasco est le nom de plusieurs plantes ichtyotoxiques (toxiques pour les poissons) qui sont utilisées pour la pêche au poison par certains peuples indigènes d'Amérique :

Clibadium acuminatum, une plante utilisée par les Piaroas comme poison de pêche.
 et , des espèces d'ignames mexicains à partir desquels on peut synthétiser de la progestérone.
Jacquinia barbasco, un arbuste persistant d'Amérique tropicale utilisé comme poison de pêche.
 et , des plantes utilisées par les Shuar, les Nukak et les Piaroas comme poison de pêche.
Phyllanthus , une plante utilisée par les Piaroas comme poison de pêche.

Notes et références 

Nom de plante ambigu
Poison